Venus – film z 2006 roku
 Venus – typ jachtów
 Venus – szwedzki okręt z XVIII wieku
 Venus – konkurs 

Muzyka
 Venus – zespół muzyczny disco polo
 "Venus" – singel zespołu Shocking Blue; piosenka nagrana także (jako cover) m.in. przez zespół Bananarama
 „Venus” – singel Lady Gagi
 „Venus” – singel zespołu Ira, cover piosenki zespołu Shocking Blue
 „Venus” – singel Bausy
 Venus – minialbum grupy Astro

Miejscowości
 Venus – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson
 Venus – miejscowość w Rumunii, w okręgu Konstanca

Zobacz też 
 Wenus